Loćika est un toponyme qui peut désigner :
Loćika, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
Loćika, un village de Serbie situé dans la municipalité de Rekovac, district de Pomoravlje.